Maggia steht für:

 Maggia (Fluss), Fluss im Tessin
 Maggia (Trockental), Trockental in Niger und Nigeria
 Valle Maggia, Tal im Kanton Tessin, Schweiz
 Maggia TI, Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Kreis Maggia, Kreis im Kanton Tessin, Schweiz
 Maggia (ehemalige Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz